

Zobacz też 
 lista niemieckich okrętów podwodnych

Bibliografia 
 

Listy niemieckich okrętów
Niemieckie okręty podwodne
Niemcy